Бирампур — топоним.

 Бирампур — город и муниципалитет на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Бирампур — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Динаджпур.